Семья еврейских купцов-банкиров Германа и Марии Раффаловичей, переехавших из Одессы во французскую столицу в 1863 году; их дети:
 Рафалович, Артур Германович (; 1853—1921) — русский и французский финансист;
 Софи Раффалович (Sophie Raffalovich; 1860—1960) — жена ирландского националиста Уильяма О’Брайена;
 Раффалович, Марк Андре (Mark André Raffalovich; 1864—1934) — французский поэт, журналист и эссеист.

 Раффалович, Джордж (; псевдоним Бедвин Сэндс; 1880—1958) — англо-американский политический и общественный деятель, писатель и журналист; племянник Марии и Германа Раффаловичей.

См. также 
 Рафалович